Вучковица може бити:

 Вучковица (Кнић), насељено место у општини Кнић
 Вучковица (Лучани), насељено место у општини Лучани